Union civique radicale (Unión Cívica Radical en espagnol) est le nom de quatre partis politiques argentins :
 l'Union civique radicale, depuis 1891 ;
 l'Union civique radicale antipersonnaliste (Unión Cívica Radical Antipersonalista, UCRA), de 1924 à 1947 ;
 l'Union civique radicale intransigeante (Unión Cívica Radical Intransigente, UCRI), de 1957 à 1972 ;
 l'Union civique radicale − Rassemblement pour la rénovation (Unión Cívica Radical Junta Renovadora, UCR-JR), de 1945 à 1947.

Les trois derniers, aujourd'hui disparus ou fondus dans d'autres partis, étaient issus de scissions du premier.